Скриня — великий ящик з кришкою і замком для зберігання одягу, коштовних предметів.
 Скриня — ящик у млині для збору борошна.
 Скриня — заповнений водою простір перед заставкою водяного млина.
 «Скриня» — дует заслужених артистів України Марії і Володимира Лобураків.

Див. також 
 Скриня Завіту
 Скринька
 Скринник